Suau ist der Familienname der folgenden Personen.
 Anthony Suau (* 1956), US-amerikanischer Fotograf
 Jean Suau (1503–1566), Kardinal und römisch-katholischer Bischof
 Joan Tuset i Suau (international üblicher Name: Joan Tuset) (* 1957), katalanischer Maler und Bildhauer